Kabal – gioco di ruolo
 Kabal – personaggio del videogioco Mortal Kombat